Wentorf (Sandesneben)
Wentorf bei Hamburg

Desambiguações de topônimos